Les députés de la première législature de l'État libre de Prusse sont les députés du Landtag de l'État libre de Prusse élus lors des élections législatives prussiennes de 1921 pour la période 1921-1924.

Liste des députés

Articles connexes 
 Landtag de l'État libre de Prusse
 Élections législatives prussiennes de 1921

1